Modelo fotográfico puede referirse a:
Los distintos elementos que en fotografía se pueden emplear como modelos (término polisémico)
La denominación de algunas actividades profesionales relacionadas con la fotografía:
Modelo (arte)
Modelo (moda)